Зозокола има више значења:

 Зозокола (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Зозокола (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику